Шелан (, ):

 Шелан — коммуна во Франции, департамент Жер
 Шелан — округ в США, штат Вашингтон
  — город в США, штат Вашингтон
 Шелан () — озеро в штате Вашингтон